Enquist ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Enquist (* 1945), niederländische Schriftstellerin und Psychoanalytikerin
 Jeff Enquist (* 1968), US-amerikanischer Fußballspieler
 Lynn W. Enquist (* 1945), US-amerikanischer Molekularbiologe
 Paul Enquist (* 1955), US-amerikanischer Ruderer und Olympiateilnehmer
 Per Olov Enquist (1934–2020), schwedischer Schriftsteller und Journalist

Enquist ist des Weiteren der Name von:
 (52457) Enquist, Asteroid

Siehe auch:
 Enqvist
 Engqvist
 Enkwist